Meo Patacca – opera in versi di Giuseppe Berneri.
 Meo Patacca – film del 1972 diretto da Marcello Ciorciolini.
 Meo Patacca – maschera romanesca della commedia dell'arte.